Ла Соледад, Ла Чоле има више значења:

 Ла Соледад, Ла Чоле (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику